Ann Grossman Wunderlich (1970), Amerikaans tennisspeelster
 Fritz Wunderlich (1930-1966), Duits operazanger
 Johann Georg Wunderlich (1755-1819), Duits fluitist
 Klaus Wunderlich (1931-1997), Duits organist op het elektronisch orgel